

Нерубайка — село у Голованівському районі Кіровоградської області.
 Нерубайка — колишнє село в Олександрівському районі Кіровоградської області.
 Нерубайка — річка в Олександрівському районі Кіровоградської області. Ліва притока Тясмину.
 Нерубайка — річка в Олександрівському районі Кіровоградської області. Ліва притока Інгульця.